Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2010 прошли с 16 по 27 февраля. 10 мужских и 10 женских команд разыграли два комплекта наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты

Квалификация 

Квалификация команд проходит согласно трём предолимпийским чемпионатам мира. На них сборные получают определённое количество очков за свою итоговую позицию и 10 лучших команд по сумме проходят на Олимпийские игры.

Мужчины

Групповой этап

Стыковой матч

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты